El Trofeu Zamora és el títol atorgat des de l'any 1959 pel diari esportiu espanyol Marca al porter de futbol menys golejat de la Lliga espanyola de futbol i que rep el seu nom del llegendari porter dels anys 1920, Ricard Zamora. Des de 1987 el premi es lliura també als porters de Segona Divisió.

Normativa 
Per poder optar al trofeu els porters hauran d'haver disputat 20 partits, o més, durant el campionat de Lliga. Només es computen aquells partits en què el porter romangui en joc durant 60 minuts, com a mínim.

La classificació del Trofeu Zamora s'estableix, un cop finalitzada la temporada, segons el quocient obtingut en dividir el total de gols rebuts per cada porter, pel nombre de partits disputats que se li van computar. Aquest quocient s'obté fins a la fracció centesimal, classificant-se en primera posició el posseïdor de la mitjana numèricament inferior, i successivament, en ordre creixent.

En cas d'igualtat de mitjanes, no es classifica primer el porter que hagi disputat major quantitat de partits, com es pot veure en la temporada 1992-1993. En cas de no haver-hi diferència, els afectats queden classificats juntament. Per això, el Trofeu Zamora podria ser guanyat per més d'un aspirant (cosa que va succeir en la temporada 1992-93).

Zamora d'Or 
Es concedeix al guanyador de cinc trofeus Zamora. Només ho han aconseguit Antoni Ramallets, Víctor Valdés i Jan Oblak.

Guanyadors 
Font:

Guanyadors Primera Divisió

Guanyadors Segona Divisió

Clubs amb més trofeus 
 20 trofeus: FC Barcelona.
 18 trofeus: Reial Madrid.
 13 trofeus: Atlètic de Madrid.
 9 trofeus: València CF.
 8 trofeus: Deportivo La Coruña.
 6 trofeus: Athletic Club.
 3 trofeus: Sporting de Gijón, Celta de Vigo, Real Sociedad, RCD Espanyol.
 2 trofeus: Real Betis Balompié.
 1 trofeu: Arenas de Getxo, Getafe CF, RCD Mallorca, Alavés, Màlaga CF, Sevilla FC.

Jugadors amb més trofeus 
 5 trofeus:  Antoni Ramallets,  Víctor Valdés i  Jan Oblak.
 4 trofeus:  Santiago Cañizares i  Juan Acuña.
 3 trofeus:  Juan Carlos Ablanedo,  Luis Arconada,  Salvador Sadurní,  Josep Vicente Train,  Gregorio Blasco,  Ricard Zamora i  Thibaut Courtois.

Notes

Referències 

Premis futbolístics d'Espanya